Алекси Микаэль Ояла (; ) — финский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе на 50 км; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 и 2020/21 года.

Представляет клуб Turun Weikot, тренируясь у .

Спортивные результаты

Примечания 

Марафонцы Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года